Хермо́н, или Эш-Шейх, также Ермо́н ( — Дже́бель-эш-Шейх, букв. «гора шейха»;  — Хермо́н; происходит, вероятно, от  [хе́рем] — «запрет») — горный массив в горной цепи Антиливан. Наивысшая точка — 2814 м над уровнем моря — является также самой высокой точкой всего Антиливана. Длина массива около 60 км, площадь около 1000 км². Эш-Шейх входит в водосборный бассейн трёх основных источников реки Иордан — Эль-Хасбани, Дан и Банияс.

Расположен на границе Сирии и Ливана и находится под сирийским контролем. Южные склоны Эш-Шейха, снижаясь, частично переходят в Голанские высоты. Вместе с Голанскими высотами южные склоны Хермона были захвачены Израилем у Сирии в ходе Шестидневной войны 1967-го года и провозглашены суверенной израильской территорией в 1981 году по «Закону о Голанских высотах». Аннексия была признана недействительной Резолюцией № 497 Совета Безопасности ООН. Вершина Эш-Шейха была захвачена Израилем в ходе войны 1973-го года и возвращена Сирии в 1974 году в результате соглашения о разделении сил.

Хермон в Израиле 
Израилю принадлежит 70 км² горного массива, что составляет около 7 % его общей площади. Самая высокая точка на территории Израиля — 2236 м над уровнем моря. Хермон является самой высокой горой Израиля и единственным местом, где можно заниматься зимними видами спорта.

Большая часть израильской территории Хермона является заповедником. Также там расположены четыре населённых пункта: , Нимрод, Мадждаль-Шамс и .

Для обороны Хермона было создано единственное в Израиле подразделение альпинистов, которое в 1973 году отбило сирийскую вершину Хермона у захвативших её сирийских коммандос.

Хермон в религии 
Хермон упоминается в Ветхом Завете: «И взяли мы в то время из руки двух царей Аморрейских землю сию, которая по эту сторону Иордана, от потока Арнона до горы Ермона, — Сидоняне Ермон называют Сирионом, а Аморреи называют его Сениром» (). В ветхозаветной апокрифической Книге Еноха говорится что ангелы, возжелавшие войти к дочерям человеческим, скрепили свои намерения именно на этой горе: «И они спустились на Ардис, который есть вершина горы Ермон; и они назвали её горою Ермон, потому что поклялись на ней и изрекли друг другу заклятия» (Книга Еноха 2:1-6).

Ряд современных богословов считает, что гора Хермон являлась горой Преображения Иисуса Христа. Например, такого мнения придерживается автор популярных «Комментариев к Новому Завету» Уильям Баркли.

Примечания 

Горы Израиля
Голанские высоты
Библейские места